Sumba kan syfta på följande:
 Sumba, en ort på Färöarna
 Sumba (Indonesien), en ö
 Sumba (djur), ett släkte insekter